Cantonul Samer este un canton din arondismentul Boulogne-sur-Mer, departamentul Pas-de-Calais, regiunea Nord-Pas-de-Calais, Franța.

Comune 

|-
| Carly || align="right" | 525 || align="right" | 62830 || align="right" | 62214
|-
| Condette || align="right" | 2 675 || align="right" | 62360 || align="right" | 62235
|-
| Dannes || align="right" | 1 258 || align="right" | 62187 || align="right" | 62264
|-
| Doudeauville || align="right" | 401 || align="right" | 62830 || align="right" | 62273
|-
| Halinghen || align="right" | 279 || align="right" | 62830 || align="right" | 62402
|-
| Hesdigneul-lès-Boulogne || align="right" | 579 || align="right" | 62360 || align="right" | 62446
|-
| Hesdin-l'Abbé || align="right" | 1 998 || align="right" | 62360 || align="right" | 62448
|-
| Isques || align="right" | 1 102 || align="right" | 62360 || align="right" | 62474
|-
| Lacres || align="right" | 161 || align="right" | 62830 || align="right" | 62483
|-
| Nesles || align="right" | 1 067 || align="right" | 62152 || align="right" | 62603
|-
| Neufchâtel-Hardelot || align="right" | 3 585 || align="right" | 62152 || align="right" | 62604
|-
| Questrecques || align="right" | 354 || align="right" | 62830 || align="right" | 62679
|-
| Saint-Étienne-au-Mont || align="right" | 4 995 || align="right" | 62360 || align="right" | 62746
|-
| Saint-Léonard || align="right" | 3 952 || align="right" | 62360 || align="right" | 62755
|-
| Samer || align="right" | 3 105 || align="right" | 62830 || align="right" | 62773
|-
| Tingry || align="right" | 301 || align="right" | 62830 || align="right" | 62821
|-
| Verlincthun || align="right" | 311 || align="right" | 62830 || align="right" | 62845
|-
| Wierre-au-Bois || align="right" | 242 || align="right" | 62830 || align="right" | 62888
|}
 
 

Cantoane în Pas-de-Calais